Der Tag wird kommen steht für:

 Der Tag wird kommen, dritter Teil der Josephus-Trilogie von Lion Feuchtwanger (1942)
 That'll be the day (deutsch: Der Tag wird kommen) mehrfach getätigte Aussage von John Wayne in dem John-Ford-Westernfilm The Searchers (deutscher Titel: Der Schwarze Falke) (1956)
 That'll be the day (deutsch: Der Tag wird kommen) Songtitel (erster großer Hit) von Buddy Holly (1957) (angeregt vom John-Ford-Film)
 Der Tag wird kommen (1968), sowjetische Filmbiografie von Leo Arnstam über Sofja Perowskaja
 Der Tag wird kommen (Roman), Roman von Herbert Achternbusch (1973) (Neue Ausgabe: Happy oder Der Tag wird kommen; 1977)
 einen Dreiteiler der Fernsehserie Rosa Roth (2007), siehe Rosa Roth – Der Tag wird kommen
 Der Tag wird kommen (2012), französischer Film mit Benoît Poelvoorde und Albert Dupontel
 Der Tag wird kommen (Lied), Song von Markus Wiebusch (2014)
 Der Tag wird kommen (2016), dänischer Film von Jesper W. Nielsen
 Der Tag wird kommen (2019), Komödie von Chris Morris
 Polizeiruf 110: Der Tag wird kommen, deutscher Fernsehfilm (2020)